Haager Allianz bezeichnet:

 Haager Allianz (1625) während des Dreißigjährigen Krieges
 Haager Große Allianz während des Spanischen Erbfolgekrieges

Siehe auch:
 Haager Vertrag